The Human Comedy ist der Originaltitel folgender Werke:
 Menschliche Komödie (1943), Roman von William Saroyan
 Und das Leben geht weiter (1943), US-amerikanischer Spielfilm von Clarence Brown
 The Human Comedy (Musical) (1983), Musical mit Texten von William Dumaresq und Musik von Galt MacDermot

Siehe auch:
 Die menschliche Komödie (frz. La Comédie humaine), Romanwerk von Honoré de Balzac (1842)